Mircea Constantinescu se poate referi la unul din următorii:

 Mircea Constantinescu (1904–1972), actor român
 Mircea Constantinescu (n. 1952), actor român